A l'antiga Grècia, el proxè o próxenos (en grec πρόξενος, 'próxenos') era el representant dels interessos d'una polis en una altra, de manera anàloga als cònsols romans. Els proxens eren designats, a canvi de certs honors i privilegis, per la ciutat que els confiava vetllar pels seus interessos. A vegades aquests privilegis arribaven no només al proxè sinó també als seus descendents. Generalment no eren ciutadans de la polis que els nomenava, sinó d'aquella a la qual realitzaven les seves funcions. La seva missió consistia a ocupar-se dels viatgers arribats d'aquella polis pels interessos de la qual vetllava.

La institució que regulava aquestes relacions d'hospitalitat entre dues ciutats es denominava xenia. Les obligacions i els privilegis dels proxens es recollien als anomenats decrets de proxenia.

La institució de la proxenia té el seu origen en els llaços d'hospitalitat entre particulars, que s'anomena més concretament xenia. La menció més antiga d'un proxè es troba en un epigrama funerari de Corcira que s'ha datat al voltant dels anys 625-600 aC. Aquesta i d'altres inscripcions indiquen que els proxens solien rebre honors fúnebres públics per part de la ciutat els ciutadans de la qual acollia. Altres privilegis dels quals de vegades gaudien els proxens podien ser l'exempció d'impostos, el dret a la importació i exportació, el dret a adquirir terres i immobles i càrrecs d'honor a espectacles públics o invitacions al Pritaneu.

Referències 

Dret a l'antiga Grècia
Diplomàcia